Jméno Jindřich VII. je nejednoznačné a může označovat následující panovníky nebo šlechtice:

 Jindřich VII. Lucemburský – římský král a císař, otec Jana Lucemburského
 Jindřich VII. Tudor – anglický král z rodu Tudorovců
 Jindřich VII. Štaufský – sicilský a římský král
 Jindřich VII. Lehnický – cambrajský a ladislavský biskup
 Jindřich VII. Rumpold – hlohovsko-stínavský kníže
 Jindřich VII. z Rožmberka – příslušník rodu pánů z Rožmberka

Rozcestníky - panovník